Chenay, commune française de la Marne
 Chenay, commune française de la Sarthe
 Chenay, commune française des Deux-Sèvres
 Chenay-le-Châtel, commune française de Saône-et-Loire

Voir aussi 
 Le Chesnay, commune française des Yvelines
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France